Il toponimo Tătărăștii può riferirsi a diverse località della Romania:
Tătărăștii de Jos, comune del distretto di Teleorman
Tătărăștii de Sus, comune del distretto di Teleorman